Caves steht für:

 Caves, französische Gemeinde im Département Aude

Caves ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan Caves (* 1995), kanadischer Radsportler
 Carlton M. Caves (* 1950), US-amerikanischer Physiker
 Ken Caves (1926–1974), australischer Radrennfahrer 

Siehe auch:

 Cave (Begriffsklärung)